Международный теннисный турнир в Сиднее 2015 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер-серии для женщин.

Соревнования в 123-й раз проводится на открытых хардовых кортах Олимпийского теннисного парка в Сиднее, Австралия.

Турнир прошёл с 11 по 17 января 2015 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Хуан Мартин дель Потро
 в женском одиночном разряде —  Цветана Пиронкова
 в мужском парном разряде —  Ненад Зимонич и  Даниэль Нестор
 в женском парном разряде —  Тимея Бабош и  Луция Шафаржова

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Фабио Фоньини (№ 19 в мире на тот момент). Итальянец стартовал со второго раунда, где проиграл прошлогоднему победителю Хуану Мартину дель Потро. Аргентинец, который выступал на турнире, получив специальное приглашение, в следующем матче на стадии четвертьфинала уступил Михаилу Кукушкину (№ 66 в мире на тот момент), который пробился на турнир через квалификацию. Казах в итоге смог выйти в финал, где разыграл титул с Виктором Троицки (№ 92 в мире), который также попал в основную сетку через квалификацию. В итоге победу одержал сербский теннисист, который во второй раз в карьере выиграл турнир ассоциации и впервые с 2010 года.

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы турнира Ненад Зимонич и Даниэль Нестор не защищали свой титул, однако оба приняли участие в турнире. Серб в паре с Айсамом-уль-Хаком Куреши, посеянной под номером четыре, дошёл до четвертьфинала, а Нестор совместно с Роханом Бопанной составили третий по силе дуэт на турнире и в итоге смогли победить, обыграв на последних стадиях первый и второй номер посева. Для Нестора этот успех стал уже пятым на турнире. На местных соревнованиях он побеждал в 1999 году совместно с Себастьеном Ларо, в 2001 году с Сэндоном Столлом и в 2010 также как и в прошлом году с Ненадом Зимоничем. На турнире сыграл один представитель России Теймураз Габашвили, который совместно с Сергеем Стаховским вышел в четвертьфинал, где уступил первым номера посева Жюльену Беннето Эдуару Роже-Васслену.

Женский одиночный турнир должен был собрать шесть представительниц Топ-10 мирового рейтинга, однако первый номер посева Симона Халеп (№ 3 в мире) снялась с турнира из-за проблем с желудком. В её отсутствие самой сильной по рейтингу теннисисткой была Петра Квитова (№ 4 в мире). В итоге чешка сумела выиграть титул. В полуфинале она переиграла прошлогоднюю чемпионку Цветану Пиронкову, которая попала на турнире через квалификацию, а в финале соотечественницу Каролину Плишкову. В основном турнире приняли участие четыре представительницы России, но лишь двоим: Екатерине Макаровой (6-ой номер посева) и Дарье Гавриловой (получила специальное приглашение на турнир) удалось дойти до второго раунда.

Парный приз у женщин достался Бетани Маттек-Сандс и Сане Мирзе, американо-индийский альянс выиграл титул, обыграв в решающем матче первых сеянных Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс. Прошлогодние победительницы турнира Тимея Бабош и Луция Шафаржова не защищали титул, однако обе приняли участие в турнире: Бабош совместно с Кристиной Младенович дошла до полуфинала, где проиграла первой паре на турнире Копс-Джонс и Спирс, а Шафаржова в альянсе с Белиндой Бенчич, который получил специальное приглашение в основную сетку, проиграла уже в первом раунде Кимико Датэ-Крумм и Каролине Плишковой. Из россиянок в турнире принял участие лишь альянс Аллы Кудрявцевой и Анастасии Павлюченковой, который выбыл в первом раунде.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Виктор Троицки обыграл  Михаила Кукушкина со счётом 6-2, 6-3.
 Троицки выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кукушкин сыграл свой 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ж. Шарди
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= С. Куэрри
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= С. Грот
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=66
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ж. Мюллер
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Б. Томич
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= И. Сейслинг
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= М. Клижан
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= В. Троицки
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= П. Андухар
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Я. Ниеминен
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М. Матошевич
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= С. Болелли
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ж. Шарди
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=61
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ж. Мюллер
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Б. Томич
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Ф. Кольшрайбер 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= В. Троицки
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= П. Андухар
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= С. Болелли
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Д. Гоффен 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ж. Мюллер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Б. Томич
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=613
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= В. Троицки
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=
| RD3-team04= С. Болелли
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ж. Мюллер
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= В. Троицки
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор обыграли  Жана-Жюльена Ройера /  Хорию Текэу со счётом 6-4, 7-6(5).
 Бопанна выигрывает 1-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Нестор выигрывает 1-й титул в сезоне и 86-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза''' обыграли  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс со счётом 6-3, 6-3.
 Маттек-Сандс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Мирза выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 23-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Международный теннисный турнир в Сиднее

 WTA Тур 2015 года
 Мировой тур ATP 2015 года

 Мировой тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Австралия
Теннис
Январь 2015 года
2015